Жьен ():

 Жьен — коммуна в центральной Франции в департаменте Луаре.
 Жьен — замок в долине Луары.
 Жьен — кантон во Франции в департаменте Луаре.
 Жьен — округ во Франции в департаменте Луаре.
 Жьен-сюр-Кур — коммуна во Франции в департаменте Ньевр (Бургундия).
 Пуайи-ле-Жьен — коммуна в центральной Франции в департаменте Луаре.